Хохловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Хохловское сельское поселение — входит в Белгородский район

Омская область
 Хохловское сельское поселение — входит в Саргатский район

Смоленская область
 Хохловское сельское поселение — входит в Смоленский район

Тюменская область
 Хохловское сельское поселение — входит в Ялуторовский район